Княжики — название населённых пунктов:

Украина 
 Княжики — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Княжики — село в Монастырищенском районе Черкасской области.